Чекасин — фамилия; имеет женскую форму Чекасина.
 Чекасин, Владимир Николаевич (род. 1947) — советский и российский саксофонист, кларнетист, аранжировщик, педагог.
 Чекасин, Степан Алексеевич — советский государственный и политический деятель.